Аргос в древногръцката митология е:

 цар Аргос, син на Зевс и Ниоба, първата смъртна жена с която бил Зевс. Според Акусилай негов брат бил Пеласг, по чието име жителите на Пелопонес били наречени пеласги. Аргос получил от Фороней (бащата на Ниоба) царската власт над Пелопонес и нарекъл полиса на свое име – Аргос. Оженил се за Евадна, дъщерята на Стримон и Нера. Имали 4 сина: Екбас, Пирант, Епидавър и Криас.
 Аргус – великан, правнук на първия Аргос. Той бил син на Агенор и внук на Екбас. Прозвището му било Всевиждащия. Той имал очи по цялото тяло. Тази представа се асоциира със звездното небе. Отличавал се с необикновена сила и убил опустошаващия Аркадия бик. Убил и Сатир, както и похищаващата пътниците Ехидна (дъщерята на Тартар и Гея). 
 Аргос (куче) – кучето на Одисей
 Аргус – аргонавт, построява кораба Арго

Източници 

Древногръцка митология